Qing He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qing He (vattendrag i Kina, lat 42,42, long 123,87), Liaoning, 
 Qing He (vattendrag i Kina, lat 41,69, long 121,45), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar